Почте́нный — фамилия.

Известные носители:
 Почтенный, Алексей Петрович (1895—1942) — российский советский живописец и график.
 Почтенный, Кузьма Григорьевич (1903—1955) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

См. также 
 Достопочтенный